Одиши:
 Акапа (Одиши) — село в Абхазии.
 Одиши — село в Зугдидском муниципалитете в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия.
 Одиши (исторический регион).
 «Одиши» — прежнее название ФК «Зугдиди».
  — футбольный клуб из Зугдиди, в сезонах 2014/15 и 2015/16 — участник Первой лиги.